James Mott ist der Name folgender Personen:

* James Mott (Politiker) (1739–1823), US-amerikanischer Politiker
 James Mott (Abolitionist) (1788–1868), US-amerikanischer Kaufmann, Lehrer und Abolitionist
 James W. Mott (1883–1945), US-amerikanischer Politiker